A língua Xong, dut Xongb, falada pelos Qo Xiong, também chamada Xiangxi Miao (湘西 Hunan Miao Ocidental), Miao Leste, Meo, Miao Vermelho, Hmongic Nort, é um conjunto de dialeto das línguas Hmongic da China. Xong era considerado um ramo das línguas Hmongic por Strecker (1987). Matisoff (2001) o dividiu em duas línguas, assim expresso em Ethnologue, mas Matisoff (2006) listou somente uma.

O dialeto mais bem estudado é o de Layiping 腊乙坪, Jiwei 吉卫镇, condado Huayuan, Hunan, China (conforme Xiang 1999).

Distribuição

Yang (2004)
Yang Zaibiao (2004) divide Qo Xiong em seis variedades, com pontos de dados representativos listados, respectivamente. As populações e localizações dos falantes são de Li Jinping e Li Tianyi (2012).
Ocidental
Lect 1 (auto-nome: ): Jiwei 吉卫, Huayuan Condado; 769 mil falantes nos condados de Fenghuang (excetot Baren 叭仁乡, maior parte de Huayuan, sul de Jishou, Xinhuang, Mayang, Songtao, partes de Rongjiang, partes de Ziyun, Xiushan, partes de Nandan, partes de Hechi, e partes de Du'an.
Lect 2 (auto-nome: ): Yangmeng 阳孟, Jishou; 120 mil falantes nos condados de leste de Huayuan, oeste e norte Jishou, leste de Baojing, sudoeste Guzhang, Fenghuang (em Baren 叭仁乡), e Xuan'en.
Lect 3 (auto-nome: ): Zhongxin 中心, Baojing Condado; 30 mil falantesin southleste de Baojing Condado.
Leste de
Lect 4 (auto-nome: ): Xiaozhang 小章, Luxi Condado, Hunan; 6 mil falantes e em Xiaozhang, Luxi Condado
Lect 5 (auto-nome: ): Danqing 丹青, Jishou; 48 mil falantes - condados de noroeste Luxi, leste de Jishou, e sudeste de Guzhang.
Lect 6 (auto-nome: ): Dengshang 蹬上, Longshan Condado; 300 falantes sul de Longshan Condado e Yongshun Condado (em Shouche 首车乡).
He Fuling (2009) descreve o dialeto oeste Qo Xiong de Gouliang Miao Vila, Ala cidade, Fenghuang Condado (凤凰县阿拉镇勾良苗寨).

Xiang (1999)
Xiang (1999) divide Qo Xiong em Oeste e Leste de dialetos, e lista os seguinte condados com falantes Qo Xiong.
Oeste: 800 mil falantes (auto-nome )
List de divisões administrativas de Hunan|Hunan
Huayuan Condado, Xiangxi Tujia e Prefeitura Autônoma Miao, Xiangxi
Jishou, Xiangxi Tujia e Prefeitura Autônoma Miao, Xiangxi
Fenghuang Condado, Xiangxi Tujia e Prefeitura Autônoma Miao, Xiangxi
Baojing Condado, Xiangxi Tujia e Prefeitura Autônoma Miao, Xiangxi
Longshan Condado, Xiangxi Tujia e Prefeitura Autônoma Miao, Xiangxi
Xinhuang Dong Autônoma Condado, Huaihua
Mayang Miao Autônoma Condado, Huaihua
List de divisões administrativas de Guizhou|Guizhou
Songtao Miao Autônoma Condado
Tongren, Guizhou|Tongren Condado
Lista de divisões administrativas de Hubei|Hubei
Xuan'en Condado
List de divisões administrativas de Chongqing|Chongqing
Xiushan Tujia e Miao Autônoma Condado, Qianjiang Distrito|Qianjiang
Youyang Tujia e Miao Autônoma Condado, Qianjiang Distrito|Qianjiang
List de divisões administrativas de Guangxi|Guangxi
Hechi (inclui Beiya 坝牙村 de Xia'ao 下坳乡, Yong'an 永安乡, e Banling 板岭乡 de Du'an Yao Autônoma Condado)
Nandan Condado
Leste de: 80 mil falantes
List de divisões administrativas de Hunan|Hunan
Jishou, Xiangxi Tujia e Prefeitura Autônoma Miao, Xiangxi (e.g., in Xiaozhangzhai 小章寨, with auto-nome )
Longshan Condado, Xiangxi Tujia e Prefeitura Autônoma Miao, Xiangxi (e.g., in Wujiazhai 吴家寨)
Guzhang Condado, Xiangxi Tujia e Prefeitura Autônoma Miao, Xiangxi
Luxi Condado, Hunan|Luxi Condado, Xiangxi Tujia e Prefeitura Autônoma Miao, Xiangxi (e.g., in Dongtouzhai 洞头寨, with auto-nome )

Fonologia e escrita
Um padrão escrito baseado no dialeto ocidental  foi estabelecido em 1956.

Notas

Bibliografia
He Fuling [贺福凌]. 2009. Comparative Chinese and Miao languages of Fenghuang County, Hunan [湖南省凤凰县汉语方言与苗语的调查和比较]. Changsha: Hunan Normal University Press [湖南师范大学出版社].
Xiang Rizheng [向日征]. 1999. A Study of Jiwei Miao [吉卫苗语硏究]. Chengdu: Sichuan Nationalities Publishing House.

Ligações externas
Qo Xiong basic lexicon at the Global Lexicostatistical Database
Qo Xiang em Ethnologue
Xong em Glottolog
Qo Xiang em Omniglot.com

Línguas da China
Línguas hmong-mien